

Sigle 
 Osservazione e rilevamento vampa – in artiglieria, utile per individuare la posizione delle bocche da fuoco del nemico

Codici 
 ORV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Noorvik (Alaska) (Stati Uniti)
 orv – codice ISO 639-3 dell'antico russo